Каленборн (Альтенар) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Каленборн (Кайзерзеш) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.